

Astronomia 
15576 Munday –  asteroide

Geografia 
Munday – centro abitato del Texas
Munday – piccola isola nel sud-est dell'Australia, in Tasmania

Persone 
 Anthony Munday (1553-1633) – drammaturgo e poeta inglese

Altro 
Munday – comunità non incorporata della Virginia Occidentale